Ла Суиза има више значења:

 Ла Суиза (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Суиза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Суиза (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Суиза (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Суиза (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Суиза (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Суиза (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику